Het WTA-tennistoernooi van Seoel (officieel Korea Open) van 2022 vond plaats van 19 tot en met 25 september 2022 in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Het was de achttiende editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourt­buitenbanen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelverdedigster Zhu Lin was het vierde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Tatjana Maria.

Het tweede reekshoofd, Jekaterina Aleksandrova, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Letse Jeļena Ostapenko in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Aleksandrova wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Seoel op haar naam te schrij­ven. Het was haar zesde WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 33.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de tweede ronde.

De Nederlandse Arianne Hartono verloor haar openings­partij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
De Koreaanse titelverdedigsters Choi Ji-hee en Han Na-lae hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Choi speelde samen met landgenote Park So-hyun, met wie zij een wildcard had gekregen – zij strandden al in de eerste ronde. Han en landgenote Jang Su-jeong bereikten de halve finale – daarin werden zij uitgeschakeld door het eerste reekshoofd.

Het ongeplaatste duo Kristina Mladenovic en Yanina Wickmayer won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste Amerikaanse koppel Asia Muhammad en Sabrina Santamaria in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Française Mladenovic had daar­naast 28 eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Belgische Wickmayer drie.

Wickmayer was de enige Belgische deelneemster.

De Nederlandse Rosalie van der Hoek speelde samen met de Australische Astra Sharma – zij bereikten de tweede ronde. Haar landgenote Arianne Hartono en de Australische Olivia Tjandramulia verloren hun openings­partij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Seoel 2022
Seoel